

Geografia
 Tokar – villaggio del Sudan

Persone
 Norman Tokar (1919-1979) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense